Alex Molden – ex giocatore di football americano statunitense
 Elijah Molden – giocatore di football americano statunitense
 Ernst Molden – giornalista e storico austriaco
 Fritz Molden – partigiano, scrittore e diplomatico austriaco
 Otto Molden – politico e scrittore austriaco